Technische Hilfe  steht für:

 Technische Hilfeleistung
 Technische Hilfen für behinderte Menschen